Hellfire Club (Engeland): een exclusieve Engelse club uit de 18e eeuw.
 Hellfire Club (Marvel): een fictief superschurkenteam van Marvel comics
 Hellfire Club (album): een album van de band Edguy
 Hellfire Club (boek): een horrorroman uit 1995 van Peter Straub
 Electric Hellfire Club: een goth industrial band uit Wisconsin
 Stranger Things's Hellfire Club: de Dungeons and Dragons club in Hawkings High School. Speelt een grote rol in het 4de seizoen.